Euclea oleifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Spencer Le Marchant Moore. Euclea oleifolia ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
oleifolia